Нурмагоме́д Магомедсаи́дович Шанава́зов (род. 19 февраля 1965 года, Губден, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — советский боксёр, чемпион Европы (1985), обладатель Кубка мира (1985), призёр чемпионата мира (1989) и Олимпийских игр (1988) в полутяжёлой весовой категории. Лучший боксер-любитель мира (1985). Заслуженный мастер спорта СССР (1989). Выдающийся боксёр СССР (1988).

Биография 
Нурмагомед Шанавазов родился 19 февраля 1965 года в селе Губден Карабудахкентского района Дагестанской АССР. По национальности даргинец. Занимался боксом под руководством Арсланалм Муртeзалиева. С 1985 по 1989 годы входил в состав национальной сборной СССР, становился чемпионом Европы, обладателем Кубка мира (где в четвертьфинале он победил будущего чемпиона мира среди профессионалов Риддика Боу), победителем Игр доброй воли в Москве (1986), серебряным призёром Олимпийских игр в Сеуле (на сборах перед которыми, проходивших в Сухуми, он встречался на ринге с кубинцем Феликсом Савоном и навязал ему свою типичную манеру ближнего боя, которой Савон не смог ничего противопоставить) и бронзовым призёром чемпионата мира. В 1990 году перешёл в профессиональный бокс: выиграв два боя, две ничьих и одно поражение, принял решение завершить свою спортивную карьеру.

В дальнейшем работал тренером в махачкалинской спортивной школе олимпийского резерва имени Бузая Ибрагимова, а также занялся общественно-политической деятельностью. Является членом комиссии по вопросам социального развития Общественной палаты Республики Дагестан. В 2011 году избран депутатом Народного собрания Дагестана, входит во фракцию «Патриоты России» и комитет по местному самоуправлению.

C 2016 года избран новым руководителем дагестанского отделения «Патриоты России».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Нурмагомеда Шанавазова
 Официальный видеоканал Нурмагомеда Шанавазова 
 Профиль на сайте Sports-reference.com
 http://www.boxrec.com/list_bouts.php?human_id=72273&cat=boxer 

Боксёры СССР
Чемпионы Европы по боксу
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1988 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года
Заслуженные мастера спорта СССР
Тренеры России по боксу
Депутаты Народного собрания Дагестана